Протокол маршрутизации — сетевой протокол, используемый маршрутизаторами для определения возможных маршрутов следования данных в составной компьютерной сети. Применение протокола маршрутизации позволяет избежать ручного ввода всех допустимых маршрутов, что, в свою очередь, снижает количество ошибок, обеспечивает согласованность действий всех маршрутизаторов в сети и облегчает труд администраторов.

Классификация 

В зависимости от алгоритма маршрутизации протоколы делятся на два вида:
 дистанционно-векторные протоколы (основаны на алгоритме DVA — );
 протоколы состояния каналов связи (основаны на алгоритме LSA — ).

По области применения выделяют протоколы:
 для междоменной маршрутизации;
 для внутридоменной маршрутизации.

Дистанционно-векторные протоколы 

 RIP — ; 
 IGRP —  (лицензированный протокол фирмы «Cisco Systems»); 
 BGP — ; 
 EIGRP —  (на самом деле этот протокол гибридный — объединяет свойства дистанционно-векторных протоколов и протоколов состояния каналов связи); лицензированный протокол фирмы «Cisco Systems»);
 AODV — .

Протоколы состояния каналов связи 

 IS-IS —  (стек OSI); 
 OSPF — ;
 NLSP —  (стек Novell);
 HSRP —  (протокол резервирования шлюза в сетях Ethernet);
 CARP —  (протокол резервирования шлюза в сетях Ethernet);
 OLSR — ;
 TBRPF — .

Протоколы междоменной маршрутизации 

 EGP — ;
 BGP — ;
 IDRP — ;
 IS-IS level 3 — .

Протоколы внутридоменной маршрутизации 

 RIP — ;
 IS-IS level 1-2 — ;
 OSPF — ;
 IGRP — ;
 EIGRP — ;
 DVMRP - .

Литература

См. также 

 Маршрутизация
 Предотвращение петель маршрутизации

Ссылки